Podkolzine est un patronyme porté notamment par :

 Pavel Podkolzine (1985-), joueur russe de basket-ball ;
 Vassili Podkolzine (2001-), joueur russe de hockey sur glace.